Э́ллисон Флэ́кси (; урождённая Э́ллисон Ни́мик, ; ) — канадская кёрлингистка.

Играет на позиции четвёртого. Скип своей команды.

Достижения 
 : бронза ().
 : золото ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Муж Эллисон, Калеб Флэкси (поженились в марте 2013) — известный канадский кёрлингист, в команде скипа Брэда Джейкобса как игрок в числе прочего чемпион зимних Олимпийских игр 2014, сейчас является тренером как команды Брэда Джейкобса, так и команды Эллисон.

Работает в компании Canada Malting Company.

Примечания

Ссылки 
 Allison Flaxey – Curling Canada Stats Archive
 Страница команды Эллисон Флэкси (Team Allison Flaxey) на сайте Grand Slam of Curling
 Видео: 
 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы Канады по кёрлингу